Mystère steht für:
 Dassault Mystère IV, Kampfflugzeugtyp von Dassault Aviation
 Le Mystère, Weiler in Vuisternens-en-Ogoz, Kanton Freiburg, Schweiz
 Île Mystère, Insel
 Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund, französischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 2021

Siehe auch:
 Dassault Super Mystère
 Martin Mystère